DSI steht für:

 Dealer Satisfaction Index, Messzahl aus der Betriebswirtschaftslehre zur Ermittlung der Händlerzufriedenheit
 Delphine Software International, französisches Videospiel-Entwicklungsunternehmen
 Delivered Source Instructions, Maßzahl in der Programmierung, ähnlich den Lines of Code
 Department of Special Investigation, thailändische Strafverfolgungsbehörde
 depolarization-induced suppression of inhibition, neurophysiologisches Phänomen, siehe DSE/DSI
 Deutsche Schule Istanbul, deutschsprachiges Gymnasium in der Türkei
 Deutschlandstiftung Integration, eine bundesweit agierende gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Berlin, die Maßnahmen zur Stärkung des Zusammenhalts in der Gesellschaft durchführt.
 Device Service Interface, Softwareschnittstelle von Infotainment-Systemen
 Devlet Su İşleri, staatliche Wasserbehörde der Türkei
 Digital Serial Interface, digitale Schnittstelle zum Dimmen vom elektronischen Vorschaltgeräten
 Display Serial Interface, digitale Schnittstelle zur Anbindung von Displays
 Distinctive Software Inc., kanadischer Computerspiele-Entwickler, heute EA Canada
 Distributed Systems Interface, ein Busprotokoll zur Anbindung von mehreren Sensoren und Aktoren an ein zentrales Steuergerät
 Dope Stars Inc., italienische Rockband
 Dual and Sequential Ignition, Zündsystem eines japanischen Automobilherstellers, siehe Honda#Honda-eigene Abkürzungen
 Duales System Interseroh, Wertstoffverwertungssystem (Grüner Punkt), siehe Interseroh
 Durchsetzungsinitiative, eidgenössische Volksinitiative von 2016
 Dynamic Skeleton Interface, Schnittstelle in Client/Server-Systemen
 DYWIDAG-Systems International, Technologiekonzern im Bau- und Bergbaubereich
 Days Sales of Inventory, gibt die durchschnittliche Lagerdauer von verarbeiteten Produkten an, Größe aus dem Cash Conversion Cycle
 Deutsches Schuhinstitut
 Destin Executive Airport (IATA-Code), Flughafen von Destin, Florida
 Dienst Speciale Interventies, Polizei-Spezialeinheit aus den Niederlanden
 Deutsches SOFIA Institut, Institut der Universität Stuttgart, welches den Betrieb des Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie koordiniert

DSi steht für:
 Deutsches Steuerzahlerinstitut
 Nintendo DSi, japanische Spielkonsole

dsi steht für:
 Disa (Sprache) (ISO-639-3-Sprachcode), eine der Bongo-Bagirmi-Sprachen innerhalb der Zentralsudanischen Sprachen

Abkürzung